Brot steht für:
 Brot bzw. Vollkornbrot, ein Nahrungsmittel
 Brot (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik

Film und Literatur:
 Brot (Roman), Roman von Karl Heinrich Waggerl
 Brot (2011), deutscher Kurzfilm von Ahmet Tas
 Brot (2020), österreichisch-deutscher Dokumentarfilm von Harald Friedl

Namensbestandteil von Ortschaften in der Schweiz:
 Brot-Dessous, Dorf und ehemalige Gemeinde
 Brot-Dessus, Dorf in der Gemeinde Brot-Plamboz
 Brot-Plamboz, politische Gemeinde

Brot. steht für:
 Felix de Avellar Brotero (1744–1828) als botanisches Autorenkürzel

Siehe auch:
 Brod
 Brodt
 Brott
 Das Brot, Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert